Atlante puede referirse a:
 El atlante, habitante de la mítica isla Atlántida.
 El atlante, columna en forma de hombre.
 Atlante, superordenador situado en Las Palmas de Gran Canaria (España).
 Atlante (también llamado Atlas); en la mitología griega, joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros los pilares que mantenían la Tierra (Gea) separada de los cielos (Urano).
 Los atlantes, nombre de un pueblo norafricano mencionado por Heródoto en el 

Además, puede hacer referencia a:
 Los atlantes de Tula, estatuas antropomorfas (monumentos monolíticos) pertenecientes a la cultura tolteca.
 El club de Fútbol Atlante, club profesional mexicano de fútbol.
 Atlante San Alejo, club de fútbol de El Salvador.

Enlaces externos